Harrien steht für
Kreis Harju, Estland
Harrien (Brake), Ortsteil von Brake (Unterweser)
Harrien (Adelsgeschlecht), baltische Adelsfamilie